Ребекка — женское имя еврейского (библейского) происхождения, одна из форм имени Ревекка.

В английском языке уменьшительные формы имени Ребекка (): Бек (), Бекки (), Бекс ().

Имя заимствовано из Библии, имеет древнееврейское происхождение (в переводе означает «очаровательная, пленительная»): в Ветхом завете — супруга Исаака и мать близнецов Исава и Иакова. Имя встречается во многих литературных произведениях, считается одним из самых модных европейских имён.

Художественные произведения 
 «Ребекка» — роман Дафны Дюморье.
 «Ребекка» — австрийский мюзикл Михаэля Кунце и Сильвестра Левая по роману Дафны Дюморье.

Фильмы 
 «Ребекка» — фильм 1913 года, режиссёр Генри Андреани (Франция)
 «Ребекка» — фильм 1940 года с Лоренсом Оливье и Джоан Фонтейн в главных ролях, режиссёр Альфред Хичкок (США)
 «Ребекка» — фильм 1952 года, режиссёр Олив Ла Торре (Филиппины)
 «Ребекка» — фильм 1962 года с Ниной Фох в главной роли (США)
 «Ребекка» — фильм 1979 года с Джоэнной Дэвид в главной роли, режиссёр Саймон Лэнгон (Великобритания)
 «Ребекка» — фильм 1997 года с Дайаной Ригг в главной роли, режиссёр Джим О`Брайэн (Великобритания, Германия)
 «Ребекка» — фильм 2007 года, режиссёр Ник Витфилд (Великобритания)
 «Ребекка» — фильм 2008 года, режиссёр Риккардо Милани (Италия)
 «Ребекка» — фильм 2020 года, режиссёр Бен Уитли (США).

Персоналии 
 Ребекка Кисслинг (род. 1969) — американский пролайфер, правозащитник.
 Ребекка Чемберс — героиня серии видеоигр Resident Evil.
 Ребекка де Гуарна (XIV век) — итальянский терапевт, хирург и писатель.

В астрономии 
 (572) Ребекка — астероид, открытый в 1905 году.

См. также 
 Ревекка (имя)

Примечания 

Женские имена
Женские имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки